Weiler (Mayen-Koblenz)
Weiler (Cochem-Zell)
Weiler-la-Tour

Desambiguações de topônimos